Загер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Загер, Дирк (1940—2014) — немецкий тележурналист и телережиссер, работавший в СССР и России свыше 20 лет.
 Загер, Соломон Акимович (? — 1937) — советский государственный деятель, председатель Черниговского облисполкома.